Fehér Csaba (Szekszárd, 1975. szeptember 2. –) magyar válogatott labdarúgó.

Pályafutása
Pályafutását a PMFC-ben kezdte, ahonnan az Újpest igazolta le. Ezután fél évet töltött az MTK-ban, amikor sok magyarhoz hasonlóan Verbroedering Geelhez szerződött. Felfigyelt a játékára a NAC Breda, ahol alapemberré vált, itt töltötte legsikeresebb éveit. 2004-ben igazolt a PSV-hez, de itt csak epizódszerep jutott neki, többször kölcsönadták, Újpesthez, a Willem II-höz és a Bredához is.2011 júniusában visszatért az Újpesthez. Súlyos fegyelmi vétség miatt 2011 augusztusában szerződést bontottak vele, így szabadon igazolhatóvá vált.

Sikerei, díjai
Magyar bajnok: 1998

Holland bajnok: 2005, 2007

Bajnokok Ligája-negyeddöntős: 2007

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
Fehér Csaba adatlapja a HLSZ.hu-n 
Profil a NAC Breda hivatalos honlapján 
Profil a PSV hivatalos honlapján 
Profil a footballdatabase.eu-n 
 
Fehér Csaba adatlapja a national-football-teams.com-on 
Pályafutása statisztikái a fussballdaten.de-n 
Profil a soccernet.espn-en  
Profil a foci-info.hu oldalon (magyarul)

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A PMFC labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A NAC Breda labdarúgói
A PSV Eindhoven labdarúgói
Szekszárdiak
1975-ben született személyek
A Szekszárd labdarúgói
Élő személyek
Magyar bajnok labdarúgók
Az NB I labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói